Оренбуржье — скорый фирменный пассажирский поезд ЮУЖД № 031У/032У, курсировавший по маршруту Оренбург — Москва — Оренбург. Время в пути от Оренбурга до Москвы составляло 24 часа 24 минуты, в обратном направлении — 23 часа 57 минут.

Поезд был переведен в категорию фирменных более 30 лет назад.

C 9 декабря 2018 года на Москву назначен нефирменный поезд № 137У/138Й Оренбург — Москва — Оренбург с аналогичным графиком, а маршрут поезда № 031У/032У сокращён до Самары с сохранением фирменности.

Расписание

Вагоны 
В состав поезда входили следующие типы вагонов:
 СВ повышенной комфортности с питанием, класс обслуживания 1Э;
 купейные вагоны повышенной комфортности с питанием, класс обслуживания 2Э;
 плацкартные вагоны.

В поезде работал вагон-ресторан. Также в состав поезда был включен штабной вагон с детской комнатой и купе для людей с ограниченными физическими возможностями.

Награды 
 В 2007 году поезд стал бронзовым призером конкурса фирменных поездов, проводившегося РЖД.

Ссылки 
 Фирменный поезд «Оренбуржье» на сайте РЖД.

Примечания 

Поезда России
Поезда Южно-Уральской железной дороги